I4 eller I 4 eller I-4 kan syfta på:

I 4 – en tidigare benämning på Första livgrenadjärregementet åren 1816–1927
I 4 – en tidigare benämning på Livgrenadjärregementet (det yngre) åren 1928–1997 
I-4 – en Interstate highway i Florida, USA, se Interstate 4.